Il Farnace (Perez), òpera de Davide Perez.
 Il Farnace (Traetta), òpera de Tommaso Traetta.
 Il Farnace (Urbani), òpera de Pietro Urbani
 Farnace (Vivaldi), òpera d'Antonio Vivaldi.